Willaerts è un cognome olandese. Può riferirsi a:

 Abraham Willaerts, pittore del XVII secolo, figlio di Adam
 Adam Willaerts, pittore del XVI-XVII secolo
 Cornelis Willaerts, pittore del XVII secolo, figlio di Adam
 Isaac Willaerts, pittore del XVII secolo, figlio di Adam